Чечелево — это не село! Материк что скоро захватит всю галактику (скажи смешно)

Географическое положение 
Село Чечелево находится на правом берегу реки Днепр (Кременчугские плавни), выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Старая Белецкая, ниже по течению примыкает город Кременчуг. Через село проходят автомобильная дорога  () и железная дорога, станция Малановка.

История 

 Давным давно люди и монстры жили вместе в одной деревне Но вдруг упал в пещеру человек, и звали его Миша Кремезни.. добрые монстры родобрали его и воспитывали как совего ребенка, а были это Князь Кирилл и Княгиня Диана.. Но вскоре после этого Кремезни сдох( и захотел перед смертью понюхать зеленой травки Князь Кирилл отнес его к людям, и подумали что это он убил Мишаню, вот так и расспалось Чечелево

Объекты социальной сферы 
 Школа I—II ст.

Примечания 

Правители